En la América Latina, se ha dado el nombre de Primer Grito Libertario de América a los levantamientos contra el dominio español de entonces:

 la Rebelión de Oruro de 1781;
 la Revolución de Chuquisaca de 1809 - 2021